Сент-Коло́мб-ан-Брюїуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Бордо, 9 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 622 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1676,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Коломб-ан-Брюїуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Коломб-ан-Брюїуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб-ан-Брюїуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Коломб-ан-Брюїуа на сайті Mapquest
 Офіційний сайт муніципалітету Сент-Коломб-ан-Брюїуа

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна